Łanięta (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Kutnowski
 Łanięta (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Kutnowski